Guaris — grupo étnico da Nigéria
 língua guari — língua falada pelos guaris